Мазаз — армянский топоним. Может означать:
  — область (гавар) провинции Айрарат Великой Армении.
 Мазаз (вулкан) — потухший вулкан, вершина Гегамского хребта.